Ashes of Hope – cortometraggio del 1912 diretto da Stanner E.V. Taylor
 Ashes of Hope – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Essanay
 Ashes of Hope – film del 1917 diretto da Walter Edwards